Elisa Longo Borghini – ciclista su strada italiana, sorella di Paolo
 Paolo Longo Borghini – ciclista su strada italiano, fratello di Elisa